Uni (mythologie), een figuur uit de Etruskische mythologie
 Uni (vorstendom), een vorstendom in Brits-Indië
 UNI Wereldvakbond
 UNI-Europa
 UNI (Union Nationale des Indépendants), een politieke partij in Burkina Faso 
 Afkorting voor universiteit